Moros (mythologie), een Griekse god
Moros (dinosauriër)
Moros (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio Aragón
Moros (rivier), een rivier in Spanje